Volujac je lahko:
 Volujac, Užice (Srbija)
 Volujac, Šabac (Srbija)